Alan Parker – brytyjski reżyser
 Alan Parker (muzyk) – brytyjski gitarzysta i kompozytor telewizyjny i filmowy